Hrvaška umetnost opisuje umetnosti na Hrvaškem od prazgodovine do danes. V zgodnjem srednjem veku je bila Hrvaška pomembno središče za umetnost in arhitekturo v jugovzhodni Evropi. V srednjem veku je bilo veliko hrvaških umetnikov, umetnosti pa so se razcvetele v času renesanse. Kasnejša sloga na Hrvaškem sta vključevala barok in rokoko.

Glej tudi 

 Glasba na Hrvaškem
 Turizem na Hrvaškem

Sklici 

Hrvaška umetnost